Grey:

 Grey — альбом китайської співачки Сенді Лем.
 Grey — пісня з альбому Another Journal Entry американського християнського гурту BarlowGirl.
 Grey — пісня з альбому Fantastic Playroom гурту New Young Pony Club.
 Grey — пісня з альбому Paris Kills гурту The 69 eyes.
 Grey — пісня з альбому Lights and Sounds гурту Yellowcard.

Див. також 
 Ґрей
 Грей
 Сірий